Provinciale verkiezingen kan verwijzen naar:

Provinciale Statenverkiezingen in Nederland
Provincieraadsverkiezingen in België